Lemon Tree (Will Holt), een nummer van Will Holt uit de jaren 60, vooral bekend in de versie van Trini Lopez.
 Lemon Tree (Fools Garden), een nummer van Fools Garden uit 1995.
 Lemon Tree (film), Israëlische film uit 2008.